Chão Bruto pode se referir a:

 Chão Bruto (1958), filme com David Neto e Lima Duarte
 Chão Bruto (1976), filme com Adriano Stuart e Regina Duarte

Desambiguações de cinema